Kendi Ferenc (?–1558) erdélyi vajda (kivégezték)
 Kendi Ferenc (?–1594) Küküllő megyei főispán, az erdélyi fejedelmi tanács tagja 1575–1594 között (kivégezték)
 Kendi Ferenc (?) Doboka megyei főispán, az erdélyi fejedelmi tanács tagja 1605–1610 között és 1614-ben

Lásd még
 Kendi család

Jegyzetek